Маргарет Корт је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Ненси Ричи са 6:2, 6:2.

Носиоци 

  Ен Хејдон Џоунс (одустала пре почетка турнира)
  Маргарет Корт (победница)
  Били Џин Кинг (четвртфинале)
  Џули Хелдман (четвртфинале)
  Вирџинија Вејд (полуфинале)
  Ненси Ричи (финалисткиња)
  Роузмери Касалс (полуфинале)
  Кери Мелвил (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1969.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно